На́вка:

 Навка (, , , , ) — одно из названий мавки — в славянской мифологии духа умершего человека в облике женщины.

Персоналии 
На́вка ():
 Навка, Антон (1913—1998) — лужицкий писатель, переводчик, редактор и педагог.
 Навка, Михал (1885—1968) — лужицкий языковед, педагог, писатель, поэт и общественный деятель.
 Навка, Татьяна Александровна (род. 1975) — российская фигуристка.

Примечания